Ашот Абрамович Карамян (; ) — советский партийный и государственный деятель, 1-й секретарь обкома ВКП(б) Нагорного Карабаха.

Биография 
Родился в 1898 году в г. Шуши Нагорного Карабаха.

В 1917 году — окончил реальное училище.

В 1918 — работал учителем.

 В 1920 г. — партийный организатор районного комитета РКП(б).
 С 1920—1922 гг. — ответственный секретарь Шушинского уездного комитета КП(б) Азербайджана.
 В 1922—1924 гг. — заведующий Организационным отделом ЦК КП(б) Армении.
 С 1924—1927 гг. — заместитель председателя Государственной плановой комиссии при СНК ССР Армения.
 С 1927—1928 гг. — заместитель заведующего Организационным отделом ЦК КП(б) Армении.
 В 1928—1929 гг. — начальник Планово-экономического управления Народного комиссариата торговли ЗСФСР.
 В 1929 −1930 гг. — ответственный секретарь Областного комитета КП(б) Азербайджана Автономной области Нагорного Карабаха.
 С 1930—1933 гг. — начальник Группы Сектора цен Народного комиссариата земледелия СССР.
 В 1933—1934 гг. — заведующий Организационным отделом ЦК КП(б) Таджикистана.
 В 1934—1935 гг. — секретарь Шахристанского районного комитета КП(б) Таджикистана.
 С 1935—1937 гг. — 1-й секретарь Худжандского городского комитета КП(б) Таджикистана.
 В 1937 г.- начальник Управления учебных заведений Народного комиссариата земледелия Таджикской ССР.
 В 1937 году — арестован.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 https://centrasia.org/person2.php?st=1487224502

Первые секретари Нагорно-Карабахского обкома КП Азербайджана
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Выпускники Шушинского реального училища